«Уху́д» () — саудовский футбольный клуб из города Медина, основанный в 1936 году. Выступает в Про-лиге Саудовской Аравии — в высшем футбольном дивизионе этой страны. В сезоне 2017/2018 занял 14-е место.

Домашние матчи проводит на стадионе принца Мохаммеда бин Абдул Азиза, который вмещает 24 тысячи зрителей и находится в самой Медине — в одном из самых священных и почитаемых городов ислама.

История 
В 2004 году клуб занял 1-е место в Саудовском первом дивизионе, благодаря чему получил право впервые в истории выступать в Саудовской Премьер-лиге, в которой, однако, в следующем сезоне занял последнее 12-е место, из-за чего снова вернулся в первый дивизион. В сезоне 2007/08 остановился всего в шаге от вылета во второй дивизион, заняв 11-е место с отрывом всего лишь в 1 очко от предпоследнего места.

История выступлений

Достижения

Внутренние 
12-е место в Саудовской Премьер-лиге: (1)
 2004/05

Главные тренеры

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Профиль клуба на сайте Footballdatabase.eu   
 Профиль клуба на сайте Goalzz.com 

Охуд